12. Светско рукометно првенство је одржано од 28. фебруара до 10. марта 1990. у Чехословачкој. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила репрезентација Шведске, која је у финалу са 27:23 победила Совјетски Савез. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Румуније.

Учесници

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група 1

Група 2

Финална фаза

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Информације на страници todor66.com

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Чешкој
Рукомет у Словачкој
Рукомет у 1990.
Рукомет у Чехословачкој